Antico slavo ecclesiastico – lingua slava meridionale letteraria
 Antica lingua slava orientale – lingua letteraria utilizzata tra il X ed il XV secolo dagli Slavi orientali nel Rus' di Kiev e negli stati che si sono evoluti dal suo collasso
 Lingua proto-slava – ipotetica lingua comune appartenente alla famiglia indoeuropea che ha dato origine successivamente alle moderne lingue slave